Rywalizacja w wadze papierowej mężczyzn w boksie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana między 6 a 14 sierpnia na obiekcie Riocentro.

Do zawodów zgłoszonych zostało 22 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016